Auckland Open 2023 – Simplu feminin a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Auckland disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Serena Williams a fost campioana en-titre din 2020, când a avut loc ultima ediție, dar s-a retras din tenisul profesionist în septembrie 2022.

Coco Gauff a câștigat titlul învingând-o pe Rebeka Masarova în finală cu 6–1, 6–1. Acesta a fost al treilea ei titlu WTA, și de-a lungul turneului nu a pierdut nici un set.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

WTA Auckland Open
WTA Tour 2023